Долішняк — прізвище.

Відомі носії 
 Долішняк Микола Михайлович (1918—1951) — український військовик, діяч УПА, керівник Городенківського надрайонного проводу ОУН, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.
 Долішняк Юрій Миколайович (1916—1948) — член ОУН, сотенний сотні УПА «Сурма» ТВ-21 «Гуцульщина» УПА-Захід, заступник референта СБ Коломийського надрайонного проводу ОУН.